Трка на 10.000 метара у женској конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 16. јула 2022. на Хејвард филду.

Титулу светске првакиње из Дохе 2019. бранила је Сифан Хасан из Холандије.

Земље учеснице 
Учествовало је 20 такмичарки из 10 земаља.

  (2)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (2)
  (2)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди у трци на 10.000 метара за жене пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбржих светских атлетичарки у 2022. години је пре почетка светског првенства (15. јул 2022.) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2022.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 16. јула 2022. године са почетком у 12:20 по локалном времену.,

Пролазна времена 
Пролазна времена трке са резултатима прве три такмичарке.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. на сајту WA
 Званични сајт World Athletics
 Резултати трке на 10.000 метара на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Трка на 10.000 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном